Eras ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinrich Eras (1890–1975), deutscher Ministerialbeamter
 Eva Eras, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Wolfgang Eras (1843–1892), deutscher Volkswirt

ERAS ist ein Akronym für:
 Enhanced Recovery After Surgery, ein Programm zur schnellen Genesung nach chirurgischen Operationen